Łukasz Kubot e Marcelo Melo erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in semifinale da Dominic Inglot e Franko Škugor.

Inglot e Škugor hanno vinto il titolo, sconfiggendo in finale Raven Klaasen e Michael Venus con il punteggio di 7–63, 7–5.

Teste di serie

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinale)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (finale)

 Dominic Inglot /  Franko Škugor (campioni)
 Divij Sharan /  Artem Sitak (semifinale)

Wildcard 

  Alex Bolt /  Lleyton Hewitt (primo turno)

 Tallon Griekspoor /  Igor Sijsling (ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Libéma Open 2018